Kolumbija
 Bojayá (grad)
 Bojayá (rijeka)